Гленвуд ():

 Гленвуд — город в округе Поп, штат Миннесота, США.
 Гленвуд — тауншип в округе Поп, штат Миннесота, США.
 Гленвуд — город в округе Уилер, штат Джорджия, США.
 Гленвуд — город в штате Арканзас, США.
 Гленвуд — город в штате Айова, США.
 Гленвуд-Спрингс — город в штате Колорадо, США.
  — невключённая территория в штате Нью-Джерси, США.